Инферно има више значења.
 Инферно (Данте), епска поема
 Инферно (Ден Браун), роман
 Инферно, италијански порнографски филм
 Инферно (филм из 1980), италијански хорор филм 
 Инферно (филм из 2014), 
 Инферно (филм из 2016), амерички филм